

Comunas na Itália 

 Bagnolo Cremasco — Lombardia
 Bagnolo del Salento — Púglia
 Bagnolo di Po — Vêneto
 Bagnolo in Piano — Emília Romagna
 Bagnolo Mella — Lombardia
 Bagnolo Piemonte — Piemonte
 Bagnolo San Vito — Lombardia

Desambiguações de topônimos